Ogulinec je naselje u Zagrebačkoj županiji, a nalazi se na glavnoj prometnici Zagreb - Sisak. Povezan je autobusnom linijom s Velikom Goricom, a prema popisu iz 2011. ima 292 stanovnika i gustoću naseljenosti od 78 st./ km². U selu je izgrađena kapelica Srca Isusova i Marijina.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Velika Gorica